— японская женская идол-группа, которую составляют несколько участниц AKB48. Группа дебютировала в составе четырёх девушек в январе 2009 года с двойным синглом «Hatsukoi Dash/Aoi Mirai» на лейбле Pony Canyon. В феврале 2010 года в состав была добавлена пятая участница, Аяка Кикути. В июне того же года была образована группа Watarirouka Hashiritai 7, в которую вошли ещё две девушки из AKB48, Мисаки Иваса и Мика Комори, однако синглы группа продолжала выпускать впятером под прежним именем. Первый сингл семёрки, «Valentine Kiss», вышел 2 февраля 2011 года.

Дискография

Альбомы

Синглы

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Watarirouka Hashiritai
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
AKB48
Исполнители Pony Canyon